Антти Юхани Херлин (, род. 14 ноября 1956 года в Киркконумми) — представитель семьи Херлинов — самой богатой семьи в финской истории, владеющей корпорацией Kone и множеством других активов.

Антти Херлин — один из наиболее влиятельных людей в финской экономике. Председатель совета директоров Kone, ранее — генеральный директор этой корпорации (1996—2006). По информации журнала Forbes, на начало марта 2011 года Антти Херлин был единственным миллиардером среди граждан Финляндии, а в 2018 году по данным того же издания, занимал 514 место в мире с состоянием в 4,2 млд долларов.

Kone 
Фирма Kone занимается производством лифтов, кранов, эскалаторов, траволаторов и пассажирских подъемников, работает более чем в 100 странах, входит в тройку крупнейших лифтово-эскалаторных компаний мира и является мировым технологическим лидером в этой области. Kone — семейная компания семьи Херлинов: её владельцами или совладельцами и руководителями были в своё время отец Антти Херлина (), дед () и прадед ().

Образование 
Антти Херлин получил высшее образование в Соединённых Штатах Америки (Университет штата Айова), где занимался вопросами сельскохозяйственного производства.

Оценка имущества 
По информации журнала Forbes на март 2011 года имущество Антти Херлина оценивалось в 1,3 млрд долларов США и в списке самых богатых людей мира он занимал 773-е место.

Семья 
 Отец —  (1932—2003) владелец концерна Kone.
 Брат — Никлас Херлин (1963—2017), журналист, издатель, предприниматель.
 Женат, имеют четверо детей — три дочери и сын Юсси. Антти Херлин с супругой живёт в Киркконумми.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Antti Herlin: Olin viimeinen vaihtoehto // Taloussanomat — 24 сентября 2009.

Предприниматели Финляндии
Промышленники Финляндии
Машиностроители
Выпускники Университета штата Айова
Миллиардеры Финляндии